Fermenty – powieść Władysława Reymonta wydana w 1897 r., kontynuacja Komediantki
 fermenty – inna nazwa enzymów
 Fermenty – festiwal kabaretowy odbywający się w Bielsku-Białej